Jovica Nikolić ist der Name folgender Personen:

* Jovica Nikolić (Fußballspieler) (* 1959), jugoslawisch-serbischer Fußballspieler und -trainer 
 Jovica Nikolić (Handballspieler) (* 2001), serbischer Handballspieler